Lumbe steht für:

 Lumbe (Nepal), Gemeinde (VDC) in Ilam (Distrikt), Provinz Koshi, Nepal
 Josef Thaddeus Lumbe von Mallonitz (1801–1879), deutsch-böhmischer Landwirtschaftsfachmann und Politiker